Franciaország
Saint-Alban, település Ain megyében
Saint-Alban, település Côtes-d'Armor megyében
Saint-Alban, település Haute-Garonne megyében

 Kanada
Saint-Alban, település Québec tartományban